Бомба — вибуховий пристрій, що використовується переважно в військових цілях.
 Калориметрична бомба — прилад для визначення теплоти вибуху вибухової речовини.
 Вулканічна бомба — грудка лави, викинута під час виверження з жерла вулкана.
 Бомба () — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті.
 «Бомба» — російський восьмисерійний історико-драматичний телевізійний художній фільм 2020 року режисер Ігоря Копилова
 Бомба Андрій Ярославович — український вчений, професор, доктор технічних наук.